Hazel Dell puede hacer referencia a alguno de los siguientes lugares y localidades de Estados Unidos:

Hazel Dell, lugar designado en el censo en el Estado de Washington;
Hazel Dell North, lugar designado en el censo en el Estado de Washington;
Hazel Dell South, lugar designado en el censo en el Estado de Washington;
Municipio de Hazel Dell, ubicado en Iowa;